SK Spartak Příbram je český fotbalový klub z Příbrami, založený v roce 1894 jako pátý nejstarší v České republice. Klubové barvy jsou červená a černá, svá utkání odehrává na stadionu Horymír v Žižkově ulici. Klub hraje v soutěžích Přeboru Středočeského kraje a B tým v Okresním Přeboru.

Stadion Horymír 
V areálu stadionu Horymír se nachází hlavní hřiště s přírodním trávníkem, vedlejší hřiště s přírodním trávníkem, hřiště s umělým  trávníkem III. generace s osvětlením s mezinárodními rozměry.

Historické názvy 
 SK Horymír
 STAR
 AFK Horymír (tehdy Horákův stadion)
 SK Spartak Horymír

Umístění v jednotlivých sezonách 

 2016/17: 1. místo v I. A třídě Středočeského kraje – sk. A

Stručný přehled

Zdroj: 

 –2012: I. A třída Středočeského kraje – sk. A
 2012–2015: Přebor Středočeského kraje
 2015–2017: I. A třída Středočeského kraje – sk. A
 2017–2019: Přebor Středočeského kraje
 2019–: I. A třída Středočeského kraje – sk. A

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

B tým

Odkazy

Reference

Literatura 
 BACÍK, Josef. Fotbalová pouť příbramského SK Horymír. Příbram: Knihovna Jana Drdy, 2002. Český anděl, český čert. ISBN 80-86240-58-4.

Externí odkazy 
 
 
 

 
Příbram
Příbram
Sportovní kluby v Příbrami
Fotbal v Příbrami